

Persone 
 René Spitz (1887-1974) – psicoanalista austriaco naturalizzato statunitense
 Jacques Spitz (1896-1963) scrittore francese
 Illés Spitz (1902-1961) – calciatore e allenatore di calcio ungherese
 Mark Spitz (1950) – nuotatore statunitense
 Elisabetta Spitz (1953) – architetto e dirigente pubblico italiana
 Dave Spitz (1955) – bassista statunitense
 Dan Spitz (1963) – chitarrista statunitense
 Jason Spitz (1982) – giocatore di football americano statunitense

Geografia

Austria 
 Spitz – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Spitz – frazione di Altenthann, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Italia 
 Spitz di Tonezza – montagna dell'Altopiano di Folgaria nelle Prealpi Vicentine (Veneto)

Zoologia 
 Spitz – razza canina del 5º gruppo della classificazione ufficiale FCI
 Spitz tedesco – razza canina

Musica 
 Spitz - gruppo musicale rock giapponese